Eugène Séguy (1890-1985) – entomologo francese specializzato in ditteri
 Jean Séguy (1914-1973) – linguista, docente e filologo francese
 Jean Séguy (1925-2007) – sociologo francese